Il tabellone singolare del Zaragoza Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Carlos Costa. In finale ha sconfitto Francesco Cancellotti (tds n. 4) con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie

  Aki Rahunen (quarti di finale)
  José Francisco Altur (semifinali)
  Claudio Pistolesi (quarti di finale)
  Francesco Cancellotti (finale)

  Guillaume Raoux (primo turno)
  Francisco Roig (quarti di finale)
  Christian Miniussi (primo turno)
  Diego Nargiso (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Zaragoza Challenger 1990